Sprint kobiet na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2023 odbył się 10 lutego w Oberhofie. Była to druga konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 96 zawodniczek, z których jedna nie ukończyła zawodów. Tytułu sprzed dwóch lat nie broniła Tiril Eckhoff z Norwegii, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią świata została Niemka Denise Herrmann-Wick, srebro zdobyła Hanna Öberg ze Szwecji, a trzecie miejsce zajęła jej rodaczka - Linn Persson.

Najwyżej sklasyfikowaną z Polek była Joanna Jakieła, która zajęła 51. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2023